Дворф — вариант транскрипции английского слова dwarf, означающего гном

 Дворфы (Средиземье)
 Дворфы (D&D)
 Дворфы (Warcraft)

См. также 
 Дворфи-Стейн